Сон Сын Себ, другой вариант Сон Сын-Себ (1 июня 1922 года, уезд Ёсан, провинция Южный Чхунчхон, Корея — 27 февраля 2014 года, Николаевская область, Украина) — звеньевой колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1922 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов уезда Ёсан провинции Южный Чхунчхон, Корея (в советских документах место рождения — Ханкайская волость Никольск-Уссурийского уезда Приморской области Дальневосточной Республики). В 1931 году вместе с родителями эмигрировал на советский Дальний Восток. Трудовую деятельность начал 12-летним подростком. Трудился разнорабочим на различных производствах.

В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. В 1939 году окончил 9 классов средней школы № 7 имени Молотова в Нижне-Чирчикском районе. С 1940 года — рядовой колхозник колхоза «Северный маяк» Средне-Чирчикского района. В последующие годы: звеньевой колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района (1950—1954), рядовой колхозник, бригадир полеводческой бригады, рыбовод, заправщик колхоза имени Ленина Нижне-Чирчикского района (1955—1982).

В 1950 году звено под руководством Сон Сын Себа собрало в среднем с каждого гектара по 99,7 центнера зеленцового стебля кенафа на участке площадью 6,3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Персональный пенсионер союзного значения. В 2005 году переехал на Украину. Последние годы своей жизни проживал в Николаеве.

Умер в феврале 2014 года. Похоронен на кладбище в селе Галицыново Витовского района Николаевской области.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1951, 1953)
 Орден Трудового Красного Знамени (1948)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1949)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким,  Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Сон Сын Себ

Родившиеся в Корее
Герои Социалистического Труда колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района
Похороненные в Николаевской области